Мелисса Мур (; род. 22 мая 1996 года в Далласе, Техас, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Обладает мексиканскими корнями. Во время обучения в средней школе в Ричардсоне, штат Техас, работала в театре с различным оборудованием. Потеряла девственность в 16 лет. Работала официанткой в ресторане под названием Bone Daddy’s.

Через бывшую порноактрису (также из Далласа) и её бойфренда связалась с антрепренёром . Начала карьеру в порноиндустрии осенью 2015 года в возрасте 19 лет. Первой снятой сценой в порно стала межрасовая сцена секса для студии Josh Stone Productions.

В конце октября 2016 года Мелисса, вместе с Шанель Харт, была выбрана для церемонии награждения XBIZ Award 2017 в качестве Trophy Girl.

В декабре 2017 года была названа порносайтами Cherry Pimps и Girlsway как Cherry of the Month и Girl of the Month соответственно.

Вместе с Адрией Рэй и Эльзой Джин была в конце января 2018 года награждена премией AVN Awards за лучшую лесбийскую групповую сцену в фильме Best New Starlets 2017.

По данным сайта IAFD на март 2018 года, снялась в более чем 200 порнофильмах.

Её интересы представляет агентство талантов Spiegler Girls.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2015 — Temporary Dates 3
 2015 — White ’N Tight
 2016 — Friends and Lovers
 2016 — Girl Next Door Likes It Dirty 10
 2016 — How To Train A Delinquent Teen 4
 2016 — I Fucked My Black Stepbrother 2
 2016 — Manuel Ferrara’s Ripe
 2016 — Sloppy Massage Sluts
 2017 — Cuties 10
 2017 — Happy Endings 2
 2017 — Step Siblings Caught 9
 2017 — Swallowed 4

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Вишенки Cherry Pimps
Девушки Girlsway